Obrezovanje ima lahko več pomenov.

Pri ljudeh poznamo:
 Obrezovanje moških iz medicinskih ali verskih razlogov
 Obrezovanje žensk iz tradicionalno-verskih razlogov

S tem je povezan tudi praznik:
 Jezusovo obrezovanje

Poleg tega pa poznamo še:
 Obrezovanje pri različnih tehnoloških postopkih (glej npr.: varjenje)
 Obrezovanje drevja in grmovnic (vrtnarstvo)